Morašice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Morašice (okres Chrudim)
 Morašice (okres Pardubice)
 Morašice (okres Svitavy)
 Morašice (okres Znojmo)